Jim Galloway ist der Name folgender Personen:
* Jim Galloway (Baseballspieler) (1887–1950), US-amerikanischer Baseballspieler
 Jim Galloway (Musiker) (1936–2014), kanadischer Jazzmusiker

Siehe auch:
 James Galloway